Con el nombre The Platinum Collection se conocen varios álbumes recopilatorios de artistas, tanto nacionales como internacionales, pueden ser tanto de un solo CD como de varios, así como acompañados por uno o varios DVD. A continuación se presenta una lista de los principales álbumes de la colección ordenados por artista del álbum:

A 

 The Platinum Collection, álbum de la cantante Alicia Keys, conformado por 3 CD, publicado el 10 de mayo de 2010;

B 

 Platinum Collection: Sounds of Summer Edition de The Beach Boys, de 2005.
 The Platinum Collection, el álbum de la banda inglesa Blue, conformado de 3 CD más 1 DVD, publicado en 34 de abril de 2006;

C 

 The Platinum Collection, álbum del cantante inglés Cliff Richard, conformado por 3 CD, publicado el 14 de noviembre de 2005;

E 

 The Platinum Collection, álbum recopilatorio del proyecto musical Enigma, conformado por 3 CD, publicado el 23 de noviembre de 2009;

F 

 The Platinum Collection, álbum de Faith No More, conformado por 1 CD, publicado el 10 de enero de 2006;

G 

 The Platinum Collection, álbum de Gary Moore, conformado por 3 CD, publicado el 4 de septiembre de 2006;

H 

 The Platinum Collection, álbum de la banda española Héroes del Silencio, conformado por 3 CD más 2 DVD, publicado el 20 de noviembre de 2006;

L 

 The Platinum Collection, álbum de Loquillo, conformado por 3 CD, publicado el 28 de septiembre de 2007;

M 

 The Platinum Collection, álbum del cantante inglés Mike Oldfield, conformado por 3 CD publicado el 13 de marzo de 2006;
 The Platinum Collection, álbum de la cantante italiana Mina Mazzini, conformado por 3 CD, publicado el 6 de febrero de 2004;

Q 
 The Platinum Collection, álbum de la banda británica Queen conformado por 3 CD, publicado el 13 de noviembre de 2000;

S 

 The Platinum Collection, álbum de la cantante alemana Sandra, conformado por 3 CD, publicado el 6 de noviembre de 2009.
 The Platinum Collection, álbum de la banda alemana Scorpions, conformado por 3 CD, publicado el 6 de febrero de 2006;

T 

 The Platinum Collection, álbum de la banda inglesa Take That, conformado por 3 CD, publicado el 27 de noviembre de 2006; o
 The Platinum Collection, álbum de la cantante estadounidense Tina Turner, conformado por 3 CD, publicado el 23 de febrero de 2009.